Tunder bezeichnet:

 den Namen der dänischen Kleinstadt Tønder im 13. Jahrhundert
 (7871) Tunder, ein Asteroid des Hauptgürtels

Tunder ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Tunder (1614–1667), deutscher Komponist und Organist
 Ralph Tunder (* 1966), deutscher Gesundheitsökonom